

Toponymes 

 Balachov, ville de l'oblast de Saratov, en Russie
 Oblast de Balachov, ancienne oblast de la République socialiste fédérative soviétique de Russie, en URSS

Patronymes 
Balachov (masculin ; ) ou Balachova (féminin ; ), également Balachoff (transcription désuète), est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alexandre Balachov (1770-1837), militaire et homme politique de l'Empire russe
 Dimitri Balachoff (1925-2005), critique belge de cinéma
 Iouri Balachov (1949-), joueur d'échecs russe 
 Nikita Balachov (1991-), joueur russe de basket-ball
 Tania Balachova (1902-1973), comédienne française d'origine russe
 Vladimir Balachov (1920-1996), acteur russe et soviétique

Patronyme russe